Джесси Эндрюс (; род. 22 марта 1992, Майами, Флорида, США) — американская модель, порноактриса, диджей, предприниматель, дизайнер, кинопродюсер и фотограф. Основатель и генеральный директор четырёх предприятий, создатель ювелирного бренда Bagatiba, а также брендов Basic Swim и Jeu Illimité. Эндрюс работала в порноиндустрии в 2010—2015 годах, снявшись за это время в 271 порнофильме, за роли в одном из которых, Portrait of a Call Girl, была удостоена нескольких актёрских наград, в том числе награды «Лучшая новая старлетка».

Личная жизнь 
Предки Эндрюс ирландского и латышского происхождения., также она на четверть китаянка со стороны отца. В 2010 году Джесси бросила школу всего за три месяца до завершения учёбы и отправилась на запад в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в кино и на телевидении. В течение года Джесси стала одной из немногих порноактрис, которая прорвалась к мейнстриму — на её обратили внимание в журналах GQ и Hypebae, а компания American Apparel сделала её своей моделью. Благодаря своим успехам Джесси перешла к успешной карьере модели, украшая обложки , Monster Children и C-Heads. К 20 годам Джесси была моделью, международным диджеем и кинопродюсером.

Карьера 

Эндрюс родилась 22 марта 1992 года в Майами, штат Флорида. В возрасте 17 лет, прежде чем начать работу в индустрии кино для взрослых, Эндрюс работала в качестве торгового партнёра American Apparel. В конце 2010 года она переехала в Лос-Анджелес (штат Калифорния). Карьеру в порнобизнесе Эндрюс начала в 2012 году в лесбийских порнографических фильмах.

В 2012 году Эндрюс снялась в музыкальном клипе диджея Borgore «Decisions», в котором также была задействована Майли Сайрус. В январе 2014 года Эндрюс вместе с ещё тремя порноактрисами, Даной Деармонд, Асой Акирой и Шанель Престон были представлены в Cosmopolitan в статье под названием «4 Porn Stars on How They Stay Fit». Статья была вдохновлена ​​комментарием актрисы и экс-модели Габриэль Юнион на ток-шоу Конана О’Брайена о стремлении порнозвёзд следовать фитнес-рутине, которое она видела в своём тренажерном зале.

В 2012 году Эндрюс запустила свою собственную ювелирную линию Bagatiba. Она моделировала одежду для компаний American Apparel,  и The . Она ведёт колонку секс-советов в журнале Galore. В 2016 году Эндрюс запустила линию купальников Basic Swim, а в 2017 году линию женской одежды Jeu Illimite и свой творческий офис 1201 B Studios.

В ноябре 2012 года Эндрюс выпустила ремикс на песню  и Flume «I Met You», сделав его доступным для бесплатной загрузки. В декабре того же года Эндрюс выпустила свои ремиксы песни Disclosure и Сэма Смита «Latch».

В октябре и ноябре 2013 года Джесси Эндрюс отправилась в тур по Канаде в качестве диджея, выступив в Монреале, Тандер-Бее, Виктории, Эдмонтоне, Ванкувере и Калгари. Эндрюс также гастролировала в Азии, сыграв на фестивалях FLY в Сингапуре, We the Fest в Джакарте и Sunny Side Up Festival в Potato Head на Бали. В 2015 году Джесси Эндрюс гастролировала по Северной Америке, играя в таких ночных клубах как Marquee (Нью-Йорк), Exchange LA (Лос-Анджелес), LIV (Майами) и на Ultra Music Festival в том же Майами. В ноябре 2015 года Эндрюс совершила поездку по Австралии с крупнейшим фестивалем в этой стране , выступив в Сиднее, Мельбурне, Перте, Аделаиде и Брисбене, а также в Сингапуре вместе с Дипло. В 2016 году Джесси выпустила ещё один сингл «Slowly» на лейбле OneLove Recordings.

Дизайн и предпринимательство 
В июле 2012 года Джесси начала разрабатывать ювелирные украшения. Созданный ею ювелирный бренд Bagatiba быстро стал популярным среди знаменитостей, их носили Джиджи Хадид, Кайли Дженнер и семья Кардашян. По мере того, как компания росла, её продукция появилась на страницах многих ведущих модных изданий, таких как Vogue и . Интернет-магазин бренда стала одним из лучших магазинов Shopify. Одновременно Джесси выпустила два других модных бренда: Basic Swim, коллекцию купальников в минималистском стиле, и Jeu Illimité, линию готовой женской одежды. Штаб-квартира Эндрюс располагается в центре Лос-Анджелеса в 1201 B Studios.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Джесси Эндрюс на сайте моделей OCModeling.com
 Джесси Эндрюс на сайте моделей SpieglerGirls.com
 Джесси Эндрюс на AVN.com

Порноактрисы США
Диджеи США
Диджеи по алфавиту
Диджеи
Эротические фотомодели США
Penthouse Pets